Kruglikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Timofejewna Kruglikowa (1917–2008), sowjetisch-russische Althistorikerin, Prähistorikerin und Hochschullehrerin
 Jelisaweta Sergejewna Kruglikowa (1865–1941), russische Grafikerin und Malerin